Een verkeersweg:
 N923 (België)
 N923a (België)
 N923 (Nederland), zie Provinciale weg 923

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing